David Williams peut faire référence à :
 David Williams (1738-1816), philosophe anglais du siècle des Lumières ;
  (1894-1959), joueur australien de rugby à XV ;
 David Williams (né en 1921), militaire britannique de la Royal Navy ;
 David Williams (1926-2003), écrivain gallois, auteur de roman policier ;
 David Williams (né en 1954), joueur canadien de hockey sur glace ;
 David Williams (né en 1986), guitariste/chanteur du groupe Son of Dork ;
  (né en 1988), cycliste américain ;
 David Williams (né en 1988), footballeur australien ;
 David Williams (né en 1986), joueur de rugby à XIII australien ;
 , mathématicien ;
 David Williams (fl. 1698-1709), marin gallois devenu pirate après avoir été abandonné à Madagascar ;
 David Williams, compositeur américain de musiques de film ;
 David Williams, médecin-hygiéniste en chef de l'Ontario en 2021.